Во́лжский — название населённых пунктов в России:

 Волжский — город в Волгоградской области.
 Волжский — посёлок в Енотаевском районе Астраханской области.
 Волжский — посёлок в Костромском районе Костромской области.
 Волжский — посёлок в Кстовском районе Нижегородской области.
 Волжский — посёлок в Курманаевском районе Оренбургской области.
 Волжский — посёлок городского типа в Красноярском районе Самарской области.
 Волжский — село в Духовницком районе Саратовской области.
 Волжский — микрорайон города Рыбинска Ярославской области.
 Волжский — посёлок в Тутаевском районе Ярославской области.

См. также 
 Волжский — псевдоним русского литературного критика и историка литературы А. С. Глинки (1878—1940).
 Волжский бульвар (значения)
 Волжский проспект
 Волжский район
 Волжский переулок
 Волжский мост
 Волжский гамбит — шахматный дебют.
 Волга (значения)
 Волжск (значения)
 Волжская
 Волжское